Lot 10 (Kuala Lumpur)
 Lot 10 (Île-du-Prince-Édouard)